

Patronymes 
Le prénom anglophone Curly (signifiant originellement "bouclé") est porté notamment par :
Curly Armstrong (1918-1983), joueur de baseball américain.
Curly Howard (1903-1952), acteur américain.
Curly Lambeau (1896-1985), entraîneur de football américain.

Commerce 
 Curly est une marque de produits salés pour apéritif.

Zoologie 
 Le Curly est une race de chevaux aux poils bouclés, originaire des États-Unis.

Voir aussi 

Curley (homonymie)
Homonymie de prénom